Il singolare del torneo di tennis Samsung Securities Cup 2007, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Dudi Sela che ha battuto in finale Konstantinos Economidis 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Hyung-Taik Lee (secondo turno)
 Peter Luczak (secondo turno)
 Lu Yen-Hsun (quarti di finale)
 Dudi Sela (Campione)

 Florent Serra (secondo turno)
 Assente
 Bobby Reynolds (primo turno)
 Wayne Odesnik (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Samsung Securities Cup 2007